McDonald kan som auktorsförkortning betyda:

 John Andrew McDonald
 Fred J.D. McDonald
 Keith McDonald
 Maurice W. McDonald
 Tami R. McDonald
 William H. McDonald

Robotskapade auktorsförkortningar